

Geografia 
 Australia
 Sutherland Shire – local government area della regione di Sydney
 Sutherland – sobborgo di Sydney
 Canada
 Sutherland – Quartiere della città canadese di Saskatoon nella provincia di Saskatchewan 
 Islanda
 Sutherland –  (Terra del Sud) è una delle otto regioni islandesi ed è situata nella zona meridionale dell'isola.
 Nuova Zelanda
 Cascata di Sutherland – cascata più alta in Nuova Zelanda
 Regno Unito
 Sutherland – contea tradizionale della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Sutherland – città della Contea di O'Brien, Iowa
 Sutherland – villaggio della Contea di Lincoln, Nebraska
 Sutherland – Census-designated place della contea di Millard, Utah
 Sudafrica
 Sutherland – cittadina della provincia del Capo Settentrionale

Matematica 
 Algoritmo Cohen-Sutherland – algoritmo di clipping per segmenti lineari

Persone 
 John Sutherland (1346 circa-1361) – nobile scozzese
 Walter Sutherland (...–1850) – l'ultimo madrelingua norn
 Evelyn Greenleaf Sutherland (o Evelyn Sutherland, 1855-1908) – commediografa statunitense
 James H. Sutherland (1872-1932) – cacciatore e scrittore britannico, noto per le sue battute di caccia grossa in Africa
 Edwin Sutherland (1883-1950) – criminologo statunitense, famoso per aver studiato e descritto in maniera dettagliata i crimini dei colletti bianchi
 Alexander Sutherland Neill (1883-1973) – pedagogista scozzese
 A. Edward Sutherland (1895-1973) – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Graham Vivian Sutherland (1903-1980) – pittore britannico
 Earl Wilbur Sutherland (Earl Wilbur Sutherland, 1915-1974) – fisiologo statunitense, premio Nobel per la medicina 1971
 Joan Sutherland (Dame Joan Sutherland, 1926-2010) – soprano australiano
 Donald Sutherland (1935) – attore cinematografico e teatrale canadese
 Ivan Sutherland (1938) – scienziato e informatico statunitense, pioniere di internet
 Stewart Sutherland (Stewart Ross Sutherland, barone Sutherland di Houndwood, 1941-2018) – filosofo e accademico scozzese
 Peter Sutherland (1946-2018) – politico e dirigente d'azienda irlandese, esponente del Fine Gael
 Kristine Sutherland (1955) – attrice statunitense
 William James Sutherland (1956) – ecologo, ricercatore e professore britannico
 Kiefer Sutherland (Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland, 1966) – attore canadese, figlio di Donald
 Rossif Sutherland (1978) – attore canadese
 Alyssa Sutherland (1982) – attrice e modella australiana
 Rory Sutherland (1982) – ciclista su strada australiano
 Darren Sutherland (1982-2009) – pugile irlandese
 Sarah Sutherland (1988) – attrice statunitense
 Shane Sutherland (1990) – calciatore scozzese
 Aishah Sutherland (1990) – cestista statunitense

Altro 
 Conte di Sutherland – titolo fra i Pari di Scozia, fu creato intorno al 1230 per William de Moravia
 Duca di Sutherland – titolo Pari del Regno Unito in possesso del capo della famiglia Leveson-Gower